Стрэ́ттон () — англоязычная фамилия, а также название нескольких населённых пунктов.

Фамилия 
 Аллан Стрэттон (1951) — канадский драматург и писатель.
 Деннис Стрэттон (1952) — британский гитарист, участник группы Iron Maiden.
 Джордж Малькольм Стрэттон (1865—1957) — американский психолог.
 Джулиус Стрэттон (1901—1994) — американский радиотехник.
 Кейси Стрэттон (1976) — американский певец и композитор. 
 Роберт Ф. Стрэттон — литературный псевдоним польского писателя Веслава Гурницкого.
 Фредерик Джон Мэриан Стрэттон (1881—1960) — английский астроном.
 Хелен Стрэттон (1867–1961) — британская художница и книжный иллюстратор.
 Чарльз Шервуд Стрэттон (более известен как Генерал Том-Там; 1838—1883) — карлик, получивший известность в качестве актёра, выступавшего в цирке Финеаса Барнума.

Топонимы

Австралия 
 Стрэттон — город в штате Западная Австралия.

Великобритания 
 Стрэттон — город в графстве Глостершир.
 Стрэттон — город в графстве Дорсет.
 Стрэттон — город в графстве Корнуэлл.
 Стрэттон-на-Фоссе — город в графстве Сомерсэт.
 Стрэттон-Сэйнт-Маргарет — город в графстве Уилтшир.

Канада 
 Стрэттон — город в провинции Онтарио.

США 
 Стрэттон (Вермонт) — город в штате Вермонт.
 Стрэттон (Калифорния) — прежнее название города Куямака в штате Калифорния.
 Стрэттон (Колорадо) — город в штате Колорадо.
 Стрэттон (Миннесота) — озеро в штате Миннесота.
 Стрэттон (Мэн) — город в штате Мэн.
 Стрэттон (Небраска) — деревня в штате Небраска.
 Стрэттон — деревня в штате Огайо.

См. также 
 Стрэттон: Первое задание — британский кинобоевик режиссёра Саймона Уэста 2017 года по роману Данкана Фальконера. 
 Страттон — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.